Esistono più comuni francesi con questo nome

Arçay – Cher
Arçay – Vienne